Okręty US Navy o nazwie USS "Chipper":
 Pierwszy "Chipper" (SP-256), później USS SP-256, był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1918.
 Drugi "Chipper" (SP-1049) był okrętem patrolowym i promem. W służbie w latach 1917-1919.

Chipper